Augeville est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Augeville (Haute-Marne), aujourd'hui intégrée à Épizon
 Augeville (Seine-Maritime), aujourd'hui intégrée à Bosc-le-Hard

Voir aussi 
 Ogéviller